Gyptis arenicolus är en ringmaskart som först beskrevs av La Greca 1947. Gyptis arenicolus ingår i släktet Gyptis, och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Havsborstmaskar